Os Jogos Insulares de 1991 foram a quarta edição do Jogos Insulares. Eles foram realizados em Åland entre os dias 23 e 29 de junho de 1991.

Quadro de medalhas

Esportes 

1991
Insulares